|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| World Series by Nissan seizoen 2003
|-
| vorige: 2002 || volgende: 2004 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Franck Montagny || 241
|-
| 2 ||  Heikki Kovalainen || 131
|-
| 3 ||  Bas Leinders || 128
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Teams
|-
| 1 ||  Gabord Competición || 372
|-
| 2 ||  Racing Engineering || 238
|-
| 3 ||  Epsilon by Graff || 214
|}

Het World Series by Nissan-seizoen 2003 was het zesde World Series by Nissan-seizoen en het tweede onder deze naam. Het seizoen bestond uit 18 races, verdeeld over 9 ronden.

Teams en coureurs

Races

Kampioenschap
 In elke race werd twee bonuspunten uitgereikt aan de coureur die de snelste ronde reed.
 Enkel de beste veertien resultaten telden mee voor het kampioenschap. Punten voor de snelste ronde telden altijd mee. In de gevallen dat deze maatregel is toegepast, staat het totaal aantal behaalde punten tussen haakjes weergegeven.

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
† Deze coureurs hebben de finish niet gehaald maar zijn wel geklasseerd aangezien zij meer dan 90% van de race hebben gereden.

Autosport in 2003
2003